Koukkula ist der Familienname folgender Personen:

 Katja Koukkula, finnische Tänzerin und Choreografin, siehe Katja Koukkula und Jussi Väänänen
 Topias Koukkula (* 1996), finnischer Leichtathlet